

Села 
 Дачне — село, Дніпропетровська область, Криворізький район Вакулівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)
 Дачне — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Широківська селищна громада (в минулому — Широківський район)